Хрюкин — русская фамилия. Известные носители:
 Хрюкин, Михаил Георгиевич (род. 1955) — советский пловец.
 Хрюкин, Сергей Кузьмич (1915—1970) — Герой Советского Союза.
 Хрюкин, Тимофей Тимофеевич (1910—1953) — генерал-полковник авиации, дважды Герой Советского Союза.